Târnava bezeichnet 

einen Fluss in Rumänien, siehe Târnava (Fluss) mit seinen Zuflüssen
Târnava Mare und
Târnava Mică
mehrere Orte in Rumänien:
Târnava (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
Târnava (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
Târnava (Sibiu), Gemeinde im Kreis Sibiu
Târnava (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
Colonia Târnava, Dorf im Kreis Sibiu
Târnava de Criș, Dorf im Kreis Hunedoara

Siehe auch: 
 Tarnowo (Begriffsklärung)
 Târnova
 Tarnawka
 Trnava